Vogelfrei steht für:
 Vogelfreiheit, Zustand, ungebunden oder geächtet zu sein
 Vogelfrei (Album), Musikalbum des Rappers Albino
 Vogelfrei (1929) (Outlawed), US-amerikanischer Spielfilm von Eugene Forde (1929)
 Vogelfrei (1949) (Colorado Territory), US-amerikanischer Spielfilm von Raoul Walsh (1949)
 Vogelfrei (1980) (Hajduk), jugoslawischer Spielfilm von Aleksandar Petković (1980)
 Vogelfrei (1985) (Sans toit ni loi), französischer Spielfilm von Agnès Varda (1985)
 Vogelfrei (2007), lettischer Episodenfilm von Janis Kalejs, Janis Putnins, Gatis Smits und Anna Viduleja (2007)

Siehe auch:
 Vogelfrey, deutsche Folk-Rock-Band